Macroleptura är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Takeshiko Nakane och Nobuo Ohbayashi 1957. Macroleptura ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Macroleptura